43. længdegrad kan henvise til:

 43. vestlige længdekreds
 43. østlige længdekreds